Weikersbach ist der Name folgender Orte:

 Weikersbach (Pfarrkirchen), Ortsteil von Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weikersbach (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg